

Sigle 
DOE est un sigle pouvant signifier :
 dossier des ouvrages exécutés, le dossier de récolement lors de la fin d'un chantier ;
 Department of Energy (en français, Département de l'Énergie des États-Unis) ;
 Design of experiments (en français : plan d'expérience), une méthode d’expérimentation.

Patronyme 

 Charlie Doe (1889-1995), un joueur de rugby à XV américain ;
 Francis Doe (1985-), un joueur de football libérien ;
 Jon Doe (1954-), le chanteur, compositeur et bassiste du groupe punk X ;
 Kieran Doe (1981-), un triathlète néo-zélandais ;
 Lawrence Doe (1986-), un joueur de football équatoguinéen ;
 Samuel Doe (1951-1990), un président du Libéria ;
 Thomas Doe (1912-1969), un bobeur américain.

Personnages de fiction 
Doe est le patronyme de nombreux personnages de fiction :
  ;
 .

Pantonyme 
Doe est aussi un nom de famille porté par :
 Jane Doe, un nom attribué en anglais à une femme non-identifiée ;
 John Doe, un nom attribué en anglais à un homme non-identifié.

Pseudonyme 

 John Doe, l'informateur initial dans l'affaire des Panama Papers ;
 John Doe (1954-), un musicien américain, bassiste et principal compositeur du groupe punk X ;
 John Doe (1893-1945), le nom de plume utilisé par l'écrivain français Régis Messac ;
 John Doe, le guitariste du groupe de Black Metal suédois Craft.

Toponyme 

 lac Doe, un lac de Californie.

Patronyme anglais